M43 kan syfta på:

M43 (Ungern) - motorväg i Ungern
Messier 43 - en nebulosa